Серге́й Черня́вский:
 Чернявский, Сергей Александрович (род. 1974) — белорусский хоккеист.
 Чернявский, Сергей Владимирович (род. 1976) — советский и украинский велогонщик, серебряный медалист Олимпийских игр 2000.
 Чернявский, Сергей Иванович (1961—2018) — советский и российский вертолётчик, Герой Российской Федерации (2004).
 Чернявский, Сергей Маркович (1884—1946) — русский музыкант—виолончелист, ректор Парижской консерватории. Примечания